Unterseeboot 81 ou U-81 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 81, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
UB-81, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 et qui a été coulé le .

L'Unterseeboot 81, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le ; renfloué le  et démoli.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940